Huuhtsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Huuhtsaari (ö i S:t Michel, lat 61,44, long 26,75), Södra Savolax, 
 Huuhtsaari (ö i S:t Michel, lat 61,47, long 28,22), Södra Savolax, 
 Huuhtsaari (ö i S:t Michel, lat 61,51, long 28,40), Södra Savolax, 
 Huuhtsaari (ö i Nyslott), Södra Savolax, 
 Huuhtsaari (ö i S:t Michel, lat 61,50, long 28,51), Södra Savolax, 

Robotskapade Finlandförgreningar